RR peut faire référence à :
  ;
 la relativité restreinte ;
 Royal Rumble ;
 Roraima, un État du Brésil ;
 Round-robin, un algorithme de scheduling en informatique ;
 Riva-Rocci, une mesure de la pression artérielle donnée par la méthode développée par le  Scipione Riva-Rocci ;
 Randy Rhoads, guitariste ayant joué avec Ozzy Osbourne ;
 la romanisation révisée du coréen.
 Rr, un digramme de l'alphabet latin
 Brooke Double R, une automobile
 L'Armée du Ruban Rouge (Red Ribon)
 le code mnémonique de la hauteur de précipitations quotidienne en météorologie